

Carriera

Club 
Cresciuto nel vivaio del , con le giovanili vince la Coppa Libertadores Under-20 del 2022. Mentre esordisce in prima squadra il 1º aprile 2022 in occasione del pareggio a reti inviolate con il . Il 15 settembre 2022 realizza la sua prima rete da professionista, fissando il punteggio sull'1-0 nella partita di campionato tra Peñarol e .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Peñarol: 2022

Competizioni internazionali 
 
Peñarol: 2022

Note

Collegamenti esterni